Schwennicke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schwennicke (1839–1925), deutscher Ingenieur
 Carl-Heinz Schwennicke (1901–1985), deutscher Architekt
 Carl-Hubert Schwennicke (1906–1992), deutscher Politiker
 Christoph Schwennicke (* 1966), deutscher Journalist und Autor
 Detlev Schwennicke (1930–2012), deutscher Pfarrer und Herausgeber der Europäischen Stammtafeln